Alsótavankút
Felsőtavankút